Cet article relate le parcours de l'équipe des États-Unis lors de la Coupe du monde de football de 2006 organisée en Allemagne du 9 juin au .

Effectif 

Le sélectionneur américain, Bruce Arena a retenu vingt-trois joueurs pour le mondial. Le , Cory Gibbs de l'équipe ADO La Haye s'est blessé, et est remplacé dans la sélection par Gregg Berhalter du FC Energie Cottbus. Chris Albright a lui été appelé après la blessure de Frankie Hejduk.

Coupe du monde

Premier tour - Groupe E 

Les États-Unis se retrouvent dans le groupe E avec l'Italie, le Ghana et la Tchéquie

Classement 

|}

Rencontres

États-Unis - Tchéquie

Italie - États-Unis

Ghana - États-Unis

Statistiques

Buteurs

Passeurs décisifs

Liens externes 
  Fifaworldcup.yahoo.com/06 - Équipe des États-Unis

Etats-Unis
2006